Bourbon megye (Kansas) 
 Bourbon megye (Kentucky)